Barry Dennen (1938-2017), est un acteur et scénariste américain.
 Brett Dennen (1979-), est un musicien américain.
Patronyme anglais